Christie Johnstone é um filme britânico dirigido por Norman McDonald e lançado em 1921.

Filmes do Reino Unido de 1921